Хамид Муродович Нурмухаметов (9 июля 1992) — казахстанский футболист, нападающий.

Карьера 

Хамид является воспитанником карагандинской команды. За основную команду Хамид дебютировал в 2013 году в игре 28 тура чемпионата Казахстана против команды «Иртыш», выйдя на 74-й минуте вместо Романа Муртазаева.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте sportbox.ru
 
 
 Профиль  на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда